Hummelmora kan syfta på:

 Hummelmora, Järfälla kommun – ett område i Viksjö i Järfälla kommun
 Hummelmoraberget – ett berg i Viksjö i Järfälla kommun i Görvälns naturreservat
 Hummelmorabergets klapperstensfält – ett klapperstensfält i Viksjö i Järfälla kommun i Görvälns naturreservat
 Hummelmora torp, Järfälla kommun – ett torp i Görvälns naturreservat i Järfälla kommun
 Hummelmora hage – ett ängsområde i Görvälns naturreservat i Järfälla kommun även kallat Hummelmora ängar
 Hummelmora, Österåkers kommun – en by på Ljusterö i Österåkers kommun
 Hummelmora ångbåtsbrygga – en brygga på Ljusterö i Österåkers kommun, se Hummelmora, Österåkers kommun
 Insjön (Hummelmora, södra Ljusterö) – en insjö på Ljusterö i Österåkers kommun